Boyle eller Boyles kan syfta på:
 Boyle – ett efternamn samt personer med namnet

Robert Boyle 
 Robert Boyle (1627–1691), irländsk naturforskare
 Boyles lag – volymen av en gas vid konstant temperatur är omvänt proportionell mot gasens tryck
 Boyle (månkrater) – en nedslagskrater på månen

Geografi

Antarktis 

Mount Boyles – ett berg i Västantarktis

Irland 

 Boyle, Irland, Connacht, Roscommon,

Kanada 

 Boyle, Alberta, Alberta,

Nederländerna 

 Boijl, ort, Friesland, Gemeente Weststellingwerf,

USA 

 Boyle, Mississippi – en ort i Mississippi, Bolivar County,

Se även
 Boyle County